Le dolmen 1 du Mas Llussanes, dit La Barraca (terme catalan signifiant « baraque ») ou La Barraca del Moro (« la baraque du Maure »), est un dolmen situé à Tarerach, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation
La Barraca fait partie des cent quarante-huit dolmens recensés dans les Pyrénées-Orientales, en comptant ceux qui sont attestés par des sources anciennes mais n'ont pas été retrouvés. Ils sont tous situés dans les zones accidentées ou montagneuses du département, généralement sur un col, une ligne de crête ou une hauteur. Celui-ci se trouve sur la commune de Tarerach, à moins de cent mètres de la limite avec la commune d'Arboussols sur un replat, à  d'altitude, en contrebas d'un piton rocheux, appelé Roc del Moro, au sommet duquel se trouvent les ruines d'un oppidum préhistorique.

Description
Le dolmen est de forme rectangulaire. Comme souvent dans les départements, son entrée se situe au sud-est. Il est formé de 5 dalles verticales : deux à gauche de l'entrée, une au fond et deux à droite. Le tout est surmonté d'une dalle de couverture. Les dimensions des dalles sont données dans le tableau ci-dessous, en commençant par celle située à gauche de l'entrée et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La dalle de couverture mesure  de long,  de large, pour une épaisseur de  en moyenne. Des dalles plus petites rétrécissent l'entrée, mais elles ne font sans doute pas partie du dolmen initial, ayant probablement été ajoutées par la suite lorsque le dolmen a été aménagé en abri.

Histoire 

Le premier auteur à publier ce dolmen est Pierre Vidal en 1921. Le dolmen a été fouillé par Jean Abélanet en 1975.

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Dolmen dans les Pyrénées-Orientales